Gastein Ladies 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2014 является 8-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура. Соревнования проходили в Бадгастайне, Австрия с 7 по 13 июля 2014 года. Турнир входил в европейскую летнюю грунтовую серию соревнований WTA.

Прошлогодними чемпионками являются:
 Одиночный турнир — Ивонн Мойсбургер
 Парный турнир — Сандра Клеменшиц / Андрея Клепач

Общая информация 
Первый номер посева в одиночном турнире Флавия Пеннетта (№ 12 в мире на тот момент) снялась с турнира незадолго до его начала. В её отсутствие главной фавориткой стала второй номер посева Сара Эррани (№ 14 в мире). Итальянская теннисистка дошла до полуфинала, где уступила Шелби Роджерс, которая попала на турнире через квалификацию. Американка в финале в свою очередь проиграла № 4 посева Андрее Петкович. Немецкая теннисистка выиграла местные соревнований во второй раз (до этого в 2009 году). Прошлогодняя чемпионка Ивонн Мойсбургер защищала свой титул в качестве шестого номера посева. Представительнице Австрии удалось на этот раз пройти только во второй раунд, где она уступила Шанель Схеперс.

В парном турнире главный приз завоевала пара, представленная сёстрами Каролиной и Кристиной Плишковыми. Посеянные на турнире под вторым номером чешки в финале обыграли Андрею Клепач и Марию-Тересу Торро-Флор.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Андреа Петкович обыграла  Шелби Роджерс со счётом 6-3, 6-3.
 Петкович выиграла 2-й одиночный титул в сезоне и 4-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Роджерс сыграла дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Каролина Плишкова /  Кристина Плишкова обыграли  Андрею Клепач /  Марию-Тересу Торро-Флор со счётом 4-6, 6-3, [10-6].
 Каролина выигрывает 2-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Кристина выигрывает 2-й парный титул в сезоне и за карьеру в основном туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Австрия
Теннис
Июль 2014 года
2014